Землеведение:
 Общее землеведение — раздел физической географии, изучающий географическую оболочку
 Землеведение (журнал) — периодическое издание Географического отделения Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии.